Steiner Antal (1842–1905) bölcseleti doktor, állami főreáliskolai tanár
 Steiner Antal (1898–1966) festő